José Abascal ist der Name folgender Personen:

* José Fernando Abascal y Sousa (1743–1821), spanischer Vizekönig in Peru
 José Manuel Abascal (* 1958), spanischer Leichtathlet